Валенсия-де-Алькантара () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валенсия-де-Алькантара. Занимает площадь 595 км². Население 6188 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 89 км.

Покровителем города считается святой Бартоломе.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Actualidad de Valencia de Alcántara
 Paseo Virtual a la Ruta de los Dólmenes 

Муниципалитеты Касереса